Robert Coleman Richardson, een Amerikaans natuurkundige
Robert Bridge Richardson, een Amerikaans cameraman